Депортес:

 Депортес Антофагаста — чилийский футбольный клуб из города Антофагаста.
 Депортес Икике — чилийский футбольный клуб из города Икике.
 Депортес Киндио — колумбийский футбольный клуб из города Армения.
 Депортес Ла-Серена — чилийский футбольный клуб из города Ла-Серена.
 Депортес Толима — колумбийский футбольный клуб из города Ибаге.